Сен-Пьер-д’Антремон () — французский топоним.

 Сен-Пьер-д’Антремон — коммуна в департаменте Изер. Население — 567 человек (2012 год).
 Сен-Пьер-д’Антремон — коммуна в департаменте Савойя. Население — 421 человек (2012 год).
 Сен-Пьер-д’Антремон — коммуна в департаменте Орн. Население — 717 человек (2012 год).